

Patronymes 

 Gianni Brera (1919-1992), journaliste et écrivain italien ;
 Paolo Brera (1949-2019), journaliste et écrivain, fils du précédent.

Toponymes 

 Brera : un quartier historique de la ville de Milan ;
 Pinacothèque de Brera : musée d'art ancien et moderne de Milan.

Autre 

 Alfa Romeo Brera : coupé sportif de la marque automobile italienne Alfa Romeo